La famille de Morlan est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Lorraine. Elle fut illustrée par François-Louis de Morlan, colonel en second des Chasseurs à cheval de la Garde impériale.

Histoire 
.

Personnalités 
Plusieurs membres de cette famille firent carrière dans l'armée. 

On peut citer parmi eux François-Louis de Morlan, dit Morland, colonel en second aux Chasseurs à cheval de la Garde.

Son neveu, Louis-Elie-Hippolyte de Morlan reçut le titre de baron de Morlan par lettres patentes de Napoléon Bonaparte du 24 août 1811. 

.

Héraldique 
.

Notes et références

Bibliographie 

Morlan